BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2016 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 23–30 października 2016 roku w Singapurze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się w systemie pucharowym.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Ranking Road to Singapore

Faza pucharowa

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 22 października o 18:30 czasu lokalnego.

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Ranking Road to Singapore

Faza pucharowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Singapurze